Lac à l'Eau Claire kan syfta på följande:

Kanada 

 Lac à l'Eau Claire (sjö i Kanada, Mauricie), Québec, 
 Lac Wiyâshâkimî, sjö i Québec, tidigare namn Lac à l'Eau Claire, 

Robotskapade Kanadaförgreningar